Pierre Ryckmans (1891-1959), haut fonctionnaire belge
 Pierre Ryckmans (1935-2014), écrivain et sinologue belge, connu sous le pseudonyme de Simon Leys